Min může mít celou řadu významů:

 zkratka pro minuta
 zkratka pro minimum
 zkratka pro řecké platidlo
 Min (bůh) – staroegyptský bůh 
 Min-ťiang (Fu-ťien) () – řeka v jižní Číně
 Min (Deset říší) () – historický útvar tamtéž v 1. polovině 10. století, jeden ze států období Pěti dynastií a deseti říší
 Min () – zkratka čínské provincie Fu-ťien
 min (jazyk) () – skupina jihočínských jazyků
 Min-ťiang (přítok Jang-c’-ťiangu) () – řeka ve střední Číně

Zkratky